Mechanicsville (Comtat de Schuylkill), població a l'estat de Pennsilvània dels Estats Units d'Amèrica
 Mechanicsville (Iowa)
 Mechanicsville (Comtat de Montour), població a l'estat de Pennsilvània dels Estats Units d'Amèrica
 Mechanicsville (Virgínia)